Села:
 Червоний Яр — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Вишнівська селищна громада (в минулому — П'ятихатський район)
 Червоний Яр — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Криничанська селищна громада (в минулому — Криничанський район)